Medusa (sous-marin) peut faire référence à 2 sous-marins de la Marine royale italienne (Regia Marina):
 Medusa, de la classe Medusa, lancé en 1911 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Medusa, de la classe Argonauta, lancé en 1931 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.